Portneuf hat folgende Bedeutungen:

 Portneuf (Québec), Gemeinde in Québec
 Portneuf (regionale Grafschaftsgemeinde), ebenfalls in Québec
 Portneuf-sur-Mer, Gemeinde in Québec